

Cinema 
 Appassionata – film del 1944 diretto da Olof Molander
Appassionata – film del 1952 diretto da Fernando De Barros
 Appassionata – film del 1974 diretto da Gianluigi Calderone
 L'appassionata – film del 1988 diretto da Gianfranco Mingozzi

Musica 
 Sonata per pianoforte n. 23, detta Appassionata – sonata di Ludwig van Beethoven